

Codici 
 HOY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hoy Island (Regno Unito)
 hoy – codice ISO 639-3 della lingua holiya

Geografia
Hoy – isola dell'arcipelago delle Orcadi

Persone
Andrew Hoy – cavaliere australiano
Bettina Hoy – cavallerizza tedesca
Chris Hoy – ex pistard britannico
Dummy Hoy – giocatore di baseball statunitense
Renate Hoy – modella e attrice tedesca
Whitney Hoy – attrice statunitense
Will Hoy – pilota automobilistico britannico
William Hoy – montatore statunitense

Altro 
Hoy – serie televisiva messicana
Hoy – tipo di nave
Hoy – singolo di beneficenza di vari artisti raggruppati come Por ti Perú hoy del 2017